Moville (Iowa)
Moville (Ierland)